Кельмеское районное самоуправление (, до 1995 — Кельме́ский райо́н) — муниципальное образование в Шяуляйском уезде на северо-западе Литвы.

История 
23 января 1959 года к Кельмескому району был присоединён Титувенский район.

Население

Населенные пункты 
 3 города — Кельме, Титувенай, Ужвентис;
 6 местечек — Каркленай, Кражяй, Лиоляй, Пашиле, Шаукенай и Жалпяй;
 817 деревень.

Численность населения (2001):
 Кельме — 10 900
 Титувенай — 2 851
 Ужвентис — 898
 Кражяй — 784
 Шаукенай — 721
 Лёляй — 544
 Вайгува — 534
 Кукечяй — 529
 Пагрижувис — 461
 Верпена — 452

Староства 
Район включает 11 староств:
 Вайгувское (; адм. центр: Вайгува)
 Кельмеское (; адм. центр: Кельме)
 Кельмеское апилинкское (; адм. центр: Кельме)
 Кражяйское (; адм. центр: Кражяй)
 Кукечяйское (; адм. центр: Кукечяй)
 Лёляйское (; адм. центр: Лёляй)
 Пакражантское (; адм. центр: Гриняй)
 Титувенайское (; адм. центр: Титувенай)
 Титувенайское апилинкское (; адм. центр: Титувенай)
 Ужвентское (; адм. центр: Ужвентис)
 Шаукенайское (; адм. центр: Шаукенай)

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Кельмеский район